ЧС, Чс — аббревиатура, имеющая несколько значений:
 ЧС — чрезвычайная ситуация, обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате форс-мажорных обстоятельств.
 ЧС — частная собственность, одна из форм собственности.
 ЧС — чёрный список, лиц или других сущностей, которые по каким-либо причинам признаны недружественными по отношению к субъекту (составителю).
 ЧС — член семьи. Иногда использовалось сокращение ЧСИР — член семьи изменника Родины
 Чс, а также Чис — сокращение, используемое для обозначения Книги Чисел из Ветхого Завета.

Название 
 ЧС — электровозов серии ЧС, заводская маркировка Škoda (ЧС1, ЧС2, ЧС2т, ЧС3, ЧС4, ЧС4т, ЧС5, ЧС6, ЧС7, ЧС8, ЧС11, ЧС200), производившихся в Чехословакии.
 ЧС — Чертаново Северное, микрорайон в Москве.